Stark Tibor (1933–2007) zeneszerző, hangszerelő, dzsesszzenész, zenetanár
 Stark Tibor (1972) Európa-bajnok súlyemelő